1189 Terentia – asteroide della fascia principale
 Gens Terentia – gens romana nell'epoca della Repubblica Romana